Кайнбергер, Карл (1912—1997) — австрийский футболист, серебряный олимпийский призер.
 Кайнбергер, Эди (1911—1974) — австрийский футболист, серебряный олимпийский призер.